Roman je lahko:

 roman - daljše pripovedno delo.
 Roman - ime družine pisav, ena najbolj poznanih pisav te družine je Times (New) Roman.
 Róman - moško ime.
 Roman - priimek več znanih ljudi 
 Roman - mesto v Romuniji
 Roman - revija, ki je izhajala v Ljubljani v letih 1929–1931